Ramnozidaza se može odnositi na:
 Alfa-L-ramnozidaza
 Beta-L-ramnozidaza
 Naringinaza